Mali Otok je lahko:
 Mali Otok, Legrad (Hrvaška)
 Mali Otok (Slovenija)